Bellemeade bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bellemeade (Lauderdale County, Alabama)
 Bellemeade (Madison County, Alabama)
 Bellemeade (Montgomery County, Alabama)
 Bellemeade (Kentucky), im Jefferson County
 Bellemeade (Louisiana), im Jefferson Parish
 Bellemeade (Mississippi), im Warren County
 Bellemeade (North Carolina), im Rowan County

Siehe auch:
 Bellemead
 Bellmeade
 Bellmead